Kirkerup (parochie, Roskilde)
Kirkerup (parochie, Slagelse)